

Топоніми 
 Нода — місто в Японії, в префектурі Тіба.
 Нода — колишнє містечко в Японії, в префектурі Тіба. Складова міста Нода.
 Нода — колишнє містечко в Японії, в префектурі Каґосіма. Складова міста Ідзумі.
 Нода — колишнє містечко в Японії, в префектурі Карафуто. Сучасний Чехов, Сахалінська область, Росія.
 Нода — село в Японії, в префектурі Івате.

Прізвище 
 Нода — японське прізвище.

Інформаційні технології 
 «Нода» (іноді «нод»; ) — сленговий синонім терміна вузол.  Див. також node.